ATP Cup 2021 – tenisowy turniej ATP w sezonie 2021 z cyklu ATP Cup rozgrywany w dniach 2–7 lutego 2021 roku w Melbourne na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 7 500 000 dolarów amerykańskich.

Początkowo w zawodach miały brać udział 24 drużyny, a mecze miały być rozgrywany w Brisbane, Perth i Sydney w dniach 1–10 stycznia 2021, ale z powodu pandemii COVID-19 postanowiono zmniejszyć liczbę zaproszonych drużyn i wszystkie mecze zorganizować na terenie Melbourne Park.

Z powodu wykrycia przypadku COVID-19 u pracownika hotelu, w którym mieszkali tenisiści, mecze z 4 lutego zostały przełożone na kolejny dzień.

Punkty rankingowe ATP 
Za zwycięstwo zawodnik otrzymywał punkty zgodnie z poniższą tabelą. Niepokonany zawodnik mógł otrzymać nie więcej niż 500 punktów w grze pojedynczej oraz nie więcej niż 250 punktów w grze podwójnej.

Uczestnicy 
11 państw zakwalifikowało się na podstawie zajmowanego miejsca w rankingu ATP przez najwyżej sklasyfikowanego gracza singlowego w dniu 4 stycznia 2021 i wyrażenia chęci uczestnictwa w turnieju. Dziką kartę otrzymał gospodarz zawodów – Australia. Szwajcaria została wycofana po wycofaniu się Rogera Federera z powodu kontuzji kolana.

Faza grupowa 
12 drużyn zostało podzielonych na cztery grupy, tak więc w każdej z nich znalazły się po trzy zespoły. Po zakończeniu fazy grupowej do półfinałów awans uzyskali zwycięzcy grup.

Podsumowanie 
Zajmowane miejsce w grupie było określane na podstawie liczby wygranych konfrontacji, meczów, a następnie odsetka wygranych setów i gemów. W przypadku remisu wyższe miejsce zajmowała drużyna, która wygrałała bezpośrednie spotkanie.

Grupa A

Serbia–Kanada

Niemcy–Kanada

Serbia–Niemcy

Grupa B

Hiszpania–Australia

Grecja–Australia

Hiszpania–Grecja

Grupa C

Austria–Włochy

Włochy–Francja

Austria–Francja

Grupa D

Rosja–Argentyna

Rosja–Japonia

Argentyna–Japonia

Faza finałowa

Półfinały

Niemcy–Rosja

Włochy–Hiszpania

Finał

Rosja–Włochy

Przypisy

Bibliografia 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Australii
Sport w Melbourne
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19